Лас Тапаритас има више значења:

 Лас Тапаритас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тапаритас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику